Угольники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Угольники — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Угольники — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Угольники — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

См. также 
 Угольник